Касуми (от  «туман», «дымка») — японское женское имя. Известные носительницы:
 Касуми Наканэ (Kasumi Nakane (яп. 仲根かすみ); р. 1982) — японская актриса и модель.
 Касуми Накагами (род. 1945) — японская писательница.
 Касуми (霞, Kasumi) — персонаж из серии видеоигр «Dead or Alive».
 Касуми, англ. Misty (カスミ, Kasumi) — персонаж из аниме «Покемон».
 «Касуми» — японский эсминец типа «Асасио».

 См. также
 Kasumi

Японские женские имена